Tohvri bezeichnet:
 Tohvri (Hiiumaa), Ort in der Landgemeinde Hiiumaa, Estland
 Tohvri (Viljandi), Ort in der Landgemeinde Viljandi, Estland

Tohvri ist der Familienname von:
 Erik Tohvri (1933–2020), estnischer Schriftsteller